ВХЛ в сезоне 2022/2023 — тринадцатый сезон Всероссийской хоккейной лиги (спонсорское название Париматч Всероссийская хоккейная лига — Кубок Петрова). Перед началом сезона лига объявила о смене названия на Всероссийскую хоккейную лигу. В сезоне ВХЛ 2022/2023 принимают участие 26 клубов (все из Российской Федерации).

Формат турнира 
Регулярный сезон начался 3 сентября 2022 года в Тюмени матчем Кубка Открытия между чемпионом и финалистом плей-офф предыдущего сезона — местной «Рубином» и Ханты-Мансийской    «Югрой». Гости победили со счётом 0:2.

Регулярный чемпионат завершается 17 февраля 2023 года. Плей-офф стартует 21 февраля, а решающий матч Финала Кубка Петрова запланирован на 30 апреля 2023 года.

Каждая команда сыграет по 50 игр (по 25 — на своем поле и поле соперника). Все команды проводят по одному матчу дома и по одному матчу в гостях со всеми командами Лиги. Всего в регулярном чемпионате будет сыграно 650 встреч.

За победу в основное время матча, в овертайме или в серии послематчевых бросков начисляются два очка. Если пятиминутный дополнительный период не выявит сильнейшего — победитель определяется в серии послематчевых бросков. Поражение в овертайме или по буллитам оценивается в один балл, за поражение в основное время матча очки не начисляются.

Клубы участники

Изменения 
В сезоне 2022/2023 не принимает участие «ЦСК ВВС» (Самара).

В межсезонье клуб из Рязани сменил название с ХК «Рязань» на ХК «Рязань-ВДВ» и привёл изменения в свой логотип.

Команды АКМ , «Барс», «Дизель» сменили свои эмблемы (логотипы).

Регулярный чемпионат ВХЛ в сезоне 2022/2023 

Полужирным выделены команды-участники плей-офф, а курсивом выделены команды, не попавшие в плей-офф.

Плей-офф 
1/8 Финала — с 21 февраля 2023 года.

1/4 Финала — с 11 марта 2023 года.

1/2 Финала — с 29 марта 2023 года.

Финал — с 16 апреля 2023 года.

Сетка плей-офф

Плей-офф: 1/8 финала

Плей-офф: 1/4 финала

Предсезонные турниры и игры с участием команд ВХЛ

Кубок Союза 
Турнир прошел 24 и 25 декабря в белорусском Жлобине. Федерация хоккея России и Федерация хоккея Беларуси совместно с Всероссийской хоккейной лигой провели международный турнир Париматч Кубок Союза.

В турнире приняли участие финалисты прошлого сезона Экстралиги и Париматч Всероссийская хоккейная лига — Кубка Петрова — «Рубин» (Тюмень), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Металлург» (Жлобин, Беларусь), «Юность» (Минск, Беларусь).

25 декабря 2022 года прошли матч за 3-е место, а также финал, в котором определился обладатель PARI Кубка Союза-2022.

Хоккейные лиги России